Unter dem Begriff Schlacht von Zürich sind zwei Schlachten des Zweiten Koalitionskrieges bekannt:
die Erste Schlacht um Zürich (4.–7. Juni 1799)
die Zweite Schlacht um Zürich (25.–26. September 1799)